Crehen (België), een dorp in de deelgemeente van de stad Hannuit in de Belgische provincie Luik
 Créhen, een gemeente in het Franse departement Côtes-d'Armor